Marvel Girl es un alias que puede referirse a:

 Jean Grey
 Valeria Richards
 Rachel Summers